Джордж Эббот (1562—1633) — английский прелат в царствование Стюартов, архиепископ Кентерберийский.
 Джордж Эббот (1887—1995) — американский режиссёр, драматург и продюсер «живых», коммерческих фильмов.